Pappias est un nom commun ou propre qui peut désigner :

Nom commun
 Pappias (Empire byzantin), titre d'une charge administrative pendant l'empire byzantin, qui peut être traduit pas concierge du palais.

Saint chrétien
Par ordre chronologique du décès :
 Pappias († 163), Pappias d'Hiérapolis ou Papias, évêque en Phrygie ; fêté le 22 février.
 Pappias († entre 284 et 305), martyr sous Dioclétien, peut-être en Sicile ; fêté le 28 juin.

Références